

Personnalités 

 Adam Federici (né en 1985), footballeur australien ;
 Ange-Toussaint Federici, personnalité du crime organisé corse et du milieu marseillais ;
 Camillo Federici (1749-1802), acteur et dramaturge italien ;
  (c. 1530 – 1600/03), marchand et voyageur italien ;
 Danny Federici (1950-2008), musicien américain ;
 Maria Federici (1899-1984), femme politique italienne ;
 Silvia Federici (née en 1942), universitaire et militante féministe italienne.